Believe () — третий студийный альбом канадского певца Джастина Бибера, выпущенный 19 июня 2012 в США.

Синглы 
22 февраля 2012 года Бибер объявил через свой Твиттер, что первый сингл из его предстоящего третьего альбома Believe будет выпущен в марте 2012 года.

1 марта 2012 года Бибер появился на «The Ellen DeGeneres Show» и сообщил, что первым синглом станет песня «Boyfriend», и онa будет выпущена 26 марта.

7 марта 2012 года Бибер объявил, что 11 мая, в День матери, он выпустит ещё один сингл под названием «Turn to You». Джастин заявил, что все доходы от песни пойдут в помощь матерям-одиночкам. Однако в альбоме данной песни не будет.

Список композиций

Чарты и сертификаты

Чарты недели

Сертификаты

История релиза

Примечания 

Альбомы 2012 года
Альбомы Джастина Бибера
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums